T’ung-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongzhou (ort), Peking, 
 Nantong (prefekturhuvudort i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar